Борис Михайлович Головчинер — советский военный деятель, генерал-майор (3.06.1944). Кандидат военных наук (1949).

Биография 
Родился в 1907 году в Александровске. Член КПСС. Окончил неполную среднюю школу, в 1928 году окончил рабочий факультет механического института.

С сентября 1929 года — на службе в Красной Армии, окончил военное пехотное училище. В 1929—1941 годах — командир взвода, роты, батальона в стрелковых войсках, с 1935 года — начальник штаба дивизии. В 1939 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов.

Участник Великой Отечественной войны: помощник начальника, затем начальник оперативного отдела штаба 8-й армии, заместитель начальника оперативного отдела Главного командования Северо-Западного направления и Волховского фронта. С 15 декабря 1942 по 9 июля 1945 — начальник штаба 8-й армии Ленинградского фронта. 

С июля 1945 по январь 1946 года — начальник штаба Приволжского военного округа, с 1947 — на преподавательской работе в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (с 1958 года — Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил СССР), с 1949 по 1970 годы — старший преподаватель кафедры оперативного искусства этой академии.

Является автором 27 научных трудов; разрабатывал методические материалы по важнейшим вопросам подготовки и ведения фронтовых и армейских операций. С марта 1970 года в отставке.

Умер в Москве в 2000 году. Похоронен на Калитниковском кладбище Москвы.

Награды 
 орден Жукова (4.05.1995)
 орден Ленина (30.12.1956)
 2 ордена Красного Знамени (11.04.1943, 17.05.1951)
 2 ордена Кутузова 2-й степени (21.02.1944, 5.10.1944)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 2 ордена Красной Звезды (6.05.1946, 31.10.1967)
 2 медали «За боевые заслуги» (7.04.1940, 3.11.1944)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 ряд других медалей СССР

Примечания

Литература 
 Книга Памяти Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. — М.: «Подмосковье», 2016.
 Копытко В. К., Коршунов Э. Л. Опыт войны. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 5. — С.3-10.

Ссылки 
 Б. М. Головчинер .

Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Похороненные на Калитниковском кладбище